Strömsgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Strömsgrunden, Korpo, Åboland, 
 Strömsgrunden, Pargas, Åboland, 
 Strömsgrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Strömgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar